Gruuthuse (familie)
 Kasteel Gruuthuse
 Gruuthuse (museum)
 Gruuthuse-handschrift
 Lodewijk van Gruuthuse, voornaamste lid van de familie